Le mille e una notte (Arabian Nights) – film del 1942 diretto da John Rawlins 
Arabian Nights – videogioco per Amiga Commodore del 1993
Arabian Nights – primo set di espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza
 Arabian Nights – brano musicale della colonna sonora del film Aladdin